Грегори-Саид Муратович Багов (; род. 17 февраля 1958, Грозный, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский актёр, режиссёр. Заслуженный артист Российской Федерации (2003), лауреат премии Москвы (2004), народный артист республики Адыгея (2018).

Биография 
В 1979 году окончил актёрский факультет ГИТИСа (курс А. А. Попова). С 1982 по 1987 учился режиссуре в ГИТИСе у А. В. Эфроса, А. А. Васильева, М. М. Буткевича. Работал в Драматическом театре имени Станиславского, театре Советской Армии, «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева.

В 1990-х годах проживал в Израиле. Играл в театре «Гешер» (Тель-Авив), Камерном театре (Тель-Авив), Русской антрепризе Михаила Козакова.

В 1997 году вернулся в Россию, поступил в труппу театра Иосифа Райхельгауза «Школа современной пьесы», стал одним из ведущих актёров и режиссёров театра. Состоял в труппе по 2010 год. Вернулся в 2015 году, вместе с Иосифом Райхельгаузом и Альбертом Филозовым, набрал заочный актёрско-режиссёрский курс при ГИТИСе.

С 2000-х годов много снимается в кино. Много работает как певец и чтец — на радио и на концертных площадках. Совместно с композитором и пианистом Виктором Фридманом создал музыкально-поэтический спектакль «Метаморфозы любви». Активно участвует в жизни национальных адыгских организаций.

Имеет сына и двух дочерей.

Творчество

Роли в театре 
 Московский драматический театр им. Станиславского
 «Брысь, костлявая, брысь!» С. Шальтяниса — Андрюс Шатас

«Школа современной пьесы»
 «Чайка» А. Чехова — Треплев; Медведенко
 «Чайка» Б. Акунина — Медведенко
 «Чайка. Настоящая оперетка» В. Жука и А. Журбина — Медведенко
 «Без зеркал» Н. Климонтовича — Соня
 «Город» Е. Гришковца — Он
 «Событие» В. Набокова — Ревшин
 «Миссис Лев» С. Коковкина
 «Звёздная болезнь» — Артист
 «Проститут(ка)» М. Барщевского — Глеб
 «УИК ЭНД» Е. Гришковца и А. Матисон — Олег Сомов

Театральный режиссёр 
 Московский драматический театр им. Станиславского
 «Здесь живут люди» А. Фугарда
 «Два актёра, текст и публика» (независимый проект — с Н. В. Салантом)

 Израиль
 «9 000 метров над поверхностью почвы» А. Шипенко
 «Дама с камелиями, или Когда мы войдём в город» А. Шипенко

 Театр «Мастерская Фоменко»
 «Авиация превращений» Д. Хармса (незавершено)

 «Школа современной пьесы»
 «Мосты и радуги» по мотивам пьесы «Я, Фейербах»  (2005)

 «Современник»
 «Аугенапфель» (по произведениям Даниила Хармса) (2008)  
 «Пока существует пространство» Валентина Гафта

Фильмография 

  — Картина (фильм-спектакль) — постоялец
  — Копейка
  — Главные роли — Азаров
  — Таксист
  — Стилет — Монголец
  — Спасибо
  — Серебро и чернь (документальный)
  — Штрафбат — генерал-майор НКВД Чепуров, начальник особого отдела армии
  — Четыре Любови — Генрих
  — Только ты… или богатая Лиза — Гриша
  — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…, 6-я серия «Остеохондроз, или Восполнение растраченной Шукры» — Михаил, учитель Юли по йоге
  — Джек-пот для Золушки — Ханский
  — Фитиль (выпуск № 22, новелла «Большое дело») — член комиссии
  — Пороки и их поклонники (Россия, Украина) — Расул, бизнес-партнёр Архипова
  — Виртуальный роман — Андрей Астахов (главная роль)
  — Авантюристка, фильм № 2 «Белый пиар» — Олег Петрович Дубов, владелец агентства «Глобус»
  — МУР есть МУР-3 — Алексей Борзов, «американец»
  — Верёвка из песка — эпизод (нет в титрах)
  — Фитиль (выпуск № 25, новелла «Так победим!») —
  — Фитиль (выпуск № 33, новелла «Конфискация») — адвокат
  — Фитиль (выпуск № 39, новелла «Бедствие») — Мамедов
  — Фитиль (выпуск № 44, новелла «Фитнес») — участник собрания
  — Из пламя и света — Василий Чилаев
  — Театр обречённых — Сергей Сергеевич Верзин, адвокат Петра Грановского
  — Игра в Шиндай — Юра, муж Регины
  — Золотые парни (Россия, Украина) — майор Сафаров, офицер ФСБ
  — Фитиль (выпуск № 94, новелла «Сделай сам») — аукционист
  — Фитиль (выпуск № 110, новелла «С прицелом на будущее») — прораб
  — Фитиль (выпуск № 116, новелла «Великое искусство») — маэстро-вампир
  — Фитиль (выпуск № 124, новелла «Рукописи горят») — Гоголь
  — Фитиль (выпуск № 127, новелла «Лучшее-детям!») — застройщик
  — На пути к сердцу — Азам, антиквар
  — Кровавый круг
  — Завещание Ленина — сотрудник журнала «Юность»
  — Грустная дама червей — Андрей
  — Бешеная : Двойная игра (4-й фильм) — Удав
  — Поцелуи падших ангелов — Руслан
  — После жизни — Гена
  — Песочный дождь — Александр Дмитриевич
  — Неуд по любви — фотограф Минский
  — Жаркий лёд — Эдуард Ремнёв, главный хореограф балета на льду (главная роль)
  — ГИБДД и т.д. — Тимур
  — Братаны — Вахтанг Георгиевич, сутенёр
  — Питерские каникулы — Геннадий
  — 220 вольт любви — Борис Рудольфович Виннер, продюсер
  — Голоса (1, 2, 8—15, 19 серии) — «Пациент»
  — Счастливый конец — Альберт, продюсер
  — Доярка из Хацапетовки-3 (Россия, Украина) — Герман Красовский, медвежатник
  — Хозяйка моей судьбы — Меркулов
  — Странствия Синдбада: Путь на север — Базу Бек
  — Цена жизни (в производстве)
  — Волк — Берия

 Озвучивание
  — Несравненная Екатерина (документальный) — читает текст

Награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (2003), Народный артист республики Адыгея (2018)
 Премия Москвы (2004) — ''за главную роль в спектакле "Город" Московского Театра "Школа Современной Пьесы"

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Другие берега Саида Багова. Интервью

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр им. Станиславского
Персоналии:Школа современной пьесы
Актёры и актрисы «Камери»